Владимир Аркадьевич Кулаков (род. 1965) — российский актёр.

Биография 
Владимир Кулаков родился 3 августа 1965 года в Ухте, Республика Коми.

Обучался в Архангельском областном училище культуры на актёрском курсе. С 1994 года — один из ведущих актёров Архангельского театра драмы имени М. В. Ломоносова. В 2003 году сыграл одну из главных ролей в фильме «Бабуся».

Спектакли 
 «Утиная охота»
 «Вишнёвый сад»
 «Давным-давно»
 «Чудеса пренебрежения»
 «Ричард III»
 «Госпожа министерша»
 «Дама с камелиями»
 «Очень простая история»
 «Поздняя любовь»

Фильмография 
 2003 — Бабуся — Витя

Примечания

Ссылки 
 Владимир Кулаков на сайте Архангельского театра драмы

Актёры России
Родившиеся в Ухте
Родившиеся 3 августа
Родившиеся в 1965 году